3 jeziora w Polsce
 Jezioro Graniczne (Równina Charzykowska)
 Jezioro Graniczne (Pojezierze Bytowskie)
 Jezioro Graniczne (Pojezierze Lubuskie)